Don Brodka – personaggio de I Simpson
 Monika Brodka – cantante polacca
 Zbigniew Bródka – pattinatore polacco di velocità su ghiaccio